Nowa Wjas ( für Neues Dorf) ist der Name folgender Ortschaften:

 Nowa Wjas, sorbischer Name von Neudorf (Altdöbern), devastiertes Dorf bei Altdöbern, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Nowa Wjas, sorbischer Name von Neuendorf (Lübben (Spreewald)), Stadt Lübben (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Nowa Wjas, sorbischer Name von Neuendorf (Teichland), Gemeinde Teichland, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Nowa Wjas pśi rěce, sorbischer Name von Rietzneuendorf, Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Nowa Wjas pśi jazoru, sorbischer Name von Neuendorf am See, Gemeinde Unterspreewald, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch
 Nowa Wjes